CCV est un sigle qui peut signifier :
 Centre de culture valencienne, entité culturelle de la région de Valence ;
 composite ciment verre (aussi appelé ciment à renfort fibre de verre), matériau composite qui utilise des fibres de verre comme renforcement ;
 Communauté de communes de Villaines-la-Juhel, structure intercommunale française, située dans le département de la Mayenne ;
 Communauté de communes du Vimeu, structure intercommunale française, située dans le département de la Somme ;
 Croix du combattant volontaire, décoration militaire française ;
 coronavirus canin, virus du genre Coronavirus.